El término vial (o Vial) puede referirse:

 al funcionamiento y mantenimiento de las calles; por ejemplo, como la seguridad vial;
 en medicina, a un vial, un frasco pequeño para almacenar medicamentos inyectables;
 en Chile, a varios miembros destacados de la familia Vial.